Dollhofer ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Dollhofer (* 1991), ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Christine Dollhofer (* 1963), ist eine österreichische Kulturmanagerin und Leiterin des Filmfestivals Crossing Europe